Yusuf Olatunji (1909 - 1978) foi um músico nigeriano.

Músicos da Nigéria